Tandem (Herkunft aus dem Lateinischen tandem – auf die Dauer, schließlich, endlich, zuletzt. Mittellateinisch – der Länge nach, hintereinander) steht für:

Fortbewegungsmittel:
 Fahrrad mit  mindestens zwei hintereinander angeordneten Sitzplätzen, siehe Tandem (Fahrrad)
 Tandem (Fuhrwerk), ein von zwei hintereinander gehenden Pferden gezogenes Gespann
 Gleitschirm mit zwei Sitzplätzen, siehe Tandemschirm
 eine Möglichkeit, dass zwei Personen gleichzeitig einen Fallschirm- oder Bungee-Sprung machen können, siehe Tandemsprung
 allgemein ein Fahrzeug mit zwei hintereinander angebrachten Antrieben oder zwei Motoren
 als Tandemachse eine Doppelachse mit einem Achsabstand von weniger als einem Meter
 einen Hubschrauber mit Tandem-Konfiguration
 ein Fahrzeug- oder Flugzeugcockpit mit zwei hintereinander angeordneten Sitzen, siehe Tandemsitzer

Wissenschaft und Technik:
 einen Teilchenbeschleuniger, der durch Umladung Ionen zweimal mit demselben Potential beschleunigen kann, siehe Tandembeschleuniger
 in der Genetik ein sich wiederholendes Sequenzmotiv in Desoxyribonukleinsäure oder Ribonukleinsäure, siehe Tandemwiederholung
 den Radar-Satelliten TanDEM-X
 Tandem (Raumsonde), eine geplante Raumflugmission zu den Saturnmonden Titan und Enceladus
 ein chemischer Reaktionstyp, siehe Tandem-Reaktion
 ein Konstruktionsmerkmal im Flugzeugbau, siehe Tandemflügel
  (TAGs): ein Gencluster, das durch Tandemduplikationen entstanden ist, ein Prozess, bei dem ein Gen dupliziert wird und die Kopie in der Nähe des ursprünglichen Gens zu finden ist

Unternehmen:
 den Computerhersteller Tandem Computers (1974–1997)
 den Tandem-Verlag
 das Münchener Filmproduktionsunternehmen Tandem Communications

Filme:
 den Originaltitel des Spielfilms Ein unzertrennliches Gespann von Patrice Leconte aus dem Jahr 1987
 Tandem (1992), einen Fernsehfilm von Bernhard Stephan
 Tandem (Fernsehserie), französische Fernsehserie

Sonstiges:
 eine Sprachlernmethode, bei der zwei Partner verschiedener Muttersprache sich gegenseitig beim Erlernen der jeweiligen Fremdsprache helfen, siehe Tandem (Sprachlernmethode)
 Tandem (App)
 eine Schachvariante, siehe Tandemschach
 Tandem (Hip-Hop-Gruppe), eine Band
 ein Radrennen, welches mit Fahrradtandems ausgetragen wird, siehe Tandemrennen
 Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem

Siehe auch:

 Tanden